Gizz Butt - um músico britânico
Big Gizz - um personagem da série Star Wars

Ver também
Giz - uma rocha sedimentar porosa

Desambiguação